Agustini ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Alberto Novoa de Agustini (* 1966), argentinischer Ordensgeistlicher, Weihbischof in Lomas de Zamora
 Delmira Agustini (1886–1914), uruguayische Dichterin

Siehe auch:
 Agostini